Кекропс () — имя двух мифических царей Афин:
 Кекропс (сын Геи), или Кекропс I.
 Кекропс (сын Эрехтея), или Кекропс II.

Имена греческого происхождения